

Донський сільський округ — адміністративна одиниця, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Донський сільський округ — адміністративна одинция, Нуринський район, Карагандинська область
 Донський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область